Mike McMahon (1954-), est un dessinateur de comics d'origine britannique.
 Mike McMahon est un hacker du laboratoire d'Intelligence artificielle du Massachusetts Institute of Technology dans les années 1970.
 Mike McMahon (1979-) est un joueur américain de football américain.